Rautenkranz steht für:
 Rautenkranz (Heraldik), Stilelement auf Wappen
 Rautenkranz (Eisenach), Baudenkmal in Eisenach, Thüringen

Rautenkranz ist der Name folgender Orte:
 Morgenröthe-Rautenkranz, Ortsteil von Muldenhammer, Vogtlandkreis, Sachsen
 Rautenkranz (Siehdichum), Wohnplatz der Gemeinde Siehdichum, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Rautenkranz ist der Familienname folgender Personen:
 Carol von Rautenkranz, deutscher Musiker und Labelbetreiber
 Chris von Rautenkranz, Musikproduzent
 Hermann von Rautenkranz (1883–1973), deutscher Unternehmer

Rautenkranz ist der Name folgender Bauwerke
 Domapotheke zum Rautenkranz, Merseburg

Siehe auch:
 Gasthof zum Rautenkranz